Microcotyloides är ett släkte av plattmaskar. Microcotyloides ingår i familjen Microcotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Microcotyloides